Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1986 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1986. Rozegrano dwie rundy wstępne, cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Maciej Jaworek.

Finał 
 Zielona Góra, 14 września 1986
 Sędzia: Roman Cheładze

Bibliografia 
 

1986
1986 w sporcie żużlowym
1986 w polskim sporcie